Стер ван Зволле () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в Нидерландах по дорогах общины Зволле, провинция Оверэйссел. До 1997 года проводилась среди любителей. С 2011 по 2016 год проходила в рамках UCI Europe Tour под категорией 1.2. С 2017 года является одной из гонок национального велошоссейного календаря.

Призёры

Любители 

|-
| 1961
|  Ян Рол
|  Геррит Весселинг	
|  Ян Бог
|-
| 1962
|  Ян Шрёдер	
|  Кун Виссер
|  Вим де Ягер
|-
| 1963
|  Эверт Дикхоф
| 	
| 
|-
| 1964
|  Хенк Копманс
| 	
| 
|-
| 1965
|  Хенк Стевенс	
|  Франк Ауверкерк	
|  Харм Оттенброс
|-
| 1966
|  Ян ван дер Хорст
|  Джонни Браувер
|  Харри ван Пире
|-
| 1967
|  Харри Янсен	
| 	
| 
|-
| 1968
|  Херман Хогезад
| 
| 
|-
| 1969
|  Йо Вранкен
|  	
| 
|-
| 1970
|  Йо Вранкен	
| 
| 
|-
| 1971
|  Юль Брейсинг
|  Хенк Стандер
|  Марсель Пеннингс
|-
| 1972
|  Луис Вестрюс
| 
| 
|-
| 1973
|  Сес Прим	
| 	
| 
|-
| 1974
|  Герри ван Гервен
| 	
| 
|-
| 1975
|  Фриц Пирар
| 	
| 
|-
| 1976
|  Пит Хукстра	
|  Герри ван Гервен
|  Альфонс ван Катвейк
|-
| 1977
|  Йоп Рибберс
|  Фриц Пирар	
|  Хенк Мютсарс
|-
| 1978
|  Ян Спейкер	
| 
| 
|-
| 1979
|  Ханс Плугерс
|  Ари Верслёйс
|  Франк Монс
|-
| 1980
|  Йохан Кёйкен	
| 	
| 
|-
| 1981
|  Дрис Клейн
| 
| 
|-
| 1982
|  Яннус Слендебрук	
|  Рон Снейдерс
|  Ханс Баудойн
|-
| 1983
|  Дрис Клейн
|  Берт Векема	
|  Люсьен Гудде
|-
| 1984
|  Рон Маккай
|  Рейнир Валкенбюрг
|  Петер Питерс
|-
| 1985
|  Дрис Клейн
|  Роб Хармелинг
|  Крис Копперт
|-
| 1986
|  Эрвин Кистемакер
|  Эдди Шурер
|  Ральф Морман
|-
| 1987
|  Михел Корнелиссе	
|  Тео Аккерманс	
|  Роб Рейкенберг
|-
| 1988
|  Хенк Борсма
|  Эрвин Кистемакер	
|
|-
| 1989
|  Витсе Венстра	
| 
| 
|-
| 1990
|  Тони Аккерманс
|  Эрик ван дер Хейде	
|  Роб Мюлдерс
|-
| 1991
|  Ян Куртс	
|  Марсель Ремьен
|  Эрик ван дер Хейде
|-
| 1992
|  Мартейн Вос	
|  Годер де Лёве
|  Нильс Богард
|-
| 1993
|  Михел Корнелиссе	
|  Йерун Блейлевенс	
|  Эрик ван де Вельде
|-
| 1994
|  Марк Ваутерс	
|  Харм Янсен	
|  Стевен де Йонг
|-
| 1995
|  Нильс Богард	
|  Стевен де Йонг	
|  Ян Бовен
|-
| 1996
|  Луис де Конинг	
|  Ренгер Ипенбюрг	
|  Берт Химстра
|}

Профессионалы

Примечания

Ссылки 
 Стер ван Зволле на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Нидерландах
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1961 года